

Geografia 
 Francia
 Cambo-les-Bains – comune nella regione della Nuova Aquitania
 La Cadière-et-Cambo – comune nella regione dell'Occitania

Persone 
 Francesc Cambó – politico ed economista spagnolo
 John of Cambo – nobile e ribelle scozzese

Altro 
 Cambô – anfibio della famiglia Phyllomedusidae